Seit dem Jahr 2017 richtet die UCI mit wechselndem Programm die UCI-Urban-Cycling-Weltmeisterschaften (UCI Urban Cycling World Championships) aus. Kerndisziplin ist BMX-Freestyle.

Geschichte 
Mit der Ausrichtung der UCI-Urban-Cycling-Weltmeisterschaften wollte die UCI Radsport-Disziplinen, die im städtischen Umfeld durchgeführt werden können, in eine Veranstaltung zusammenführen. Dazu wurden Wettbewerbe im Cross-country Eliminator, Fahrrad-Trial und BMX-Freestyle in das Programm aufgenommen. Die Wettbewerbe im Trial und Eliminator waren zuvor Teil des Programms der UCI-Mountainbike-und-Trial-Weltmeisterschaften, die Weltmeister im BMX-Freestyle wurden erstmals unter dem Dach der UCI-ermittelt.

Nachdem im Jahr 2018 die Rennen im Eliminator aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen nur nach einer Ausnahmegenehmigung durch die Jury überhaupt stattfinden konnten, wurden diese bereits zur Saison 2019 aus dem Programm genommen und als eigenständige UCI-Mountainbike-Eliminator-Weltmeisterschaften organisiert. Dafür kam neben Park mit Flatland eine zweite Einzeldisziplin des BMX-Freestyle dazu.

2020 fanden aufgrund der Covid-19-Pandemie keine Weltmeisterschaften statt. 2021 wurden die Wettbewerbe im Trial ausnahmsweise als separate UCI-Trial-Weltmeisterschaften ausgetragen. 2023 sollen die Urban-Cycling-Wettbewerbe im Rahmen der Radsport-WM 2023 in Glasgow stattfinden.

Austragungsorte 
 2017  Chengdu
 2018  Chengdu
 2019  Chengdu
 2020 keine Austragung
 2021  Montpellier
 2022  Abu Dhabi
 2023  Glasgow
 2024  Abu Dhabi

Ergebnisse 2017

Ergebnisse 2018

Ergebnisse 2019

Ergebnisse 2021

Ergebnisse 2022

Weblinks 
 UCI-Urban-Cycling-Weltmeisterschaften auf uci.org

Einzelnachweise 

UCI-Weltmeisterschaft
Mountainbike-Wettbewerb
BMX
Erstveranstaltung 2017